

Geografia 
Headland – parrocchia civile di Hartlepool, Durham (Regno Unito)
Headland – città della Contea di Henry, Alabama (Stati Uniti d'America)

Televisione 
headLand – serie televisiva australiana